Midland é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Midland (Michigan)
Condado de Midland (Texas)

Desambiguação